EMPT est un sigle qui peut faire référence à :
 L'École militaire préparatoire technique située à Bourges qui est une école militaire à vocation technique pour  fournir des techniciens aguerris à l'Armée de Terre ;
 L'École militaire préparatoire technique (Côte d'Ivoire) située à Bingerville.